Върбово може да се отнася за:

България 
 село Върбово (Област Видин)
 село Върбово (Област Смолян)
 село Върбово (Област Хасково)

Сърбия 

 село Върбово (Община Владичин хан), Пчински окръг
 село Върбово (Община Приеполе), Пчински окръг